

Geografia
Rodman – comune statunitense in Iowa
Rodman – comune statunitense nello Stato di New York

Persone
 David Rodman (1983) – hockeista su ghiaccio sloveno
 Dennis Rodman (1961) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Hugh Rodman (1859-1940) – ammiraglio statunitense
 Marcel Rodman (1981) – dirigente sportivo, allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio sloveno
 Trinity Rodman (2002) – calciatrice statunitense

Altro
 Il diario di Julius Rodman, (The Journal of Julius Rodman) – romanzo incompiuto di Edgar Allan Poe